Камы́ш — общеупотребительное (народное) название различных растений из разных семейств, но сходных своими экологическими признаками.

Растения 
 Камыш — род растений семейства Осоковые (Cyperaceae).
 Камыш — Рогоз, род растений из монотипного семейства Рогозовые (Typhaceae).
 Камыш — Тростник, род растений семейства Злаки (Poaceae).

Топоним

Населённые пункты

Россия 
 Камыш — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Камыш — село в Приволжском районе Астраханской области.
 Камыш — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.
 Камыш — деревня в Пестречинском районе Татарстана.

Украина 
 Камыш — посёлок в Чаплинском районе Херсонской области.

Реки 
 Камыш — река в России (Пермский край), правый приток реки Весляна (бассейн реки Волга).

См. также 
 Камышевка
 Камыши
 Камышин
 Камышинский (голубь)
 Камышка
 Камышовая
 Камышово
 Камышовый

Примечания